Karl Jurka (* 14. September 1952 in Tulln) ist seit 1990 strategischer Politikberater in Wien, Berlin und Paris. Zwischen 1980 und 1990 war er Wahlkampfleiter und Bundesorganisationsreferent der ÖVP. Er ist regelmäßiger Gastprofessor für Politische Kommunikation in Deutschland, Österreich, Belgien und Großbritannien sowie unter anderem Lehrbeauftragter an der Quadriga Hochschule Berlin.

Leben

Akademischer Werdegang 
Karl Jurka schloss 1976 die Dienstprüfung für den Höheren rechtskundigen Dienst der Republik Österreich an der Verwaltungsakademie des Bundes ab. 1977 promovierte er zum Doctor iuris an der Universität Wien. 2006 bekam er den Berufstitel Professor verliehen. Seitdem hält er zahlreiche Vorträge und nimmt regelmäßig an Diskussionsveranstaltungen teil.

Jurka ist Lehrbeauftragter an der Quadriga Hochschule Berlin und Dozent an der Akademie Auswärtiger Dienst des deutschen Auswärtigen Amts für Public Diplomacy, Lobbying and Political Communication. Er ist seit über einem Jahrzehnt Seminarleiter der Europäischen Volkspartei (EVP). In diversen Fachzeitschriften publiziert er Aufsätze zu Public Diplomacy, Politischer Kommunikation und Lobbyismus. Gastvorlesungen hält er in Deutschland, Österreich, Belgien und Großbritannien.

Beruflicher Werdegang 
Zwischen 1975 und 1979 war Jurka stellvertretender Leiter der Präsidialabteilung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen. Danach leitete er die Politische Akademie der ÖVP. Zwischen 1980 und 1990 war er Wahlkampfmanager und Bundesorganisationsreferent der ÖVP. 1990 gründete Jurka ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf europaweiter Politikberatung liegt. Seit jeher ist er als Politikberater und freiberuflicher Lobbyist tätig.

Sonstiges 
Jurka ist seit 1973 Mitglied der katholischen Studentenverbindung KÖHV Sängerschaft Waltharia Wien im ÖCV. Zudem ist er seit 2019 Vorstandsmitglied des Österreichisch-Deutschen Länderforums (OeDLF).

Trivia 
In einem Interview für Die Story im Ersten gab Jurka an, dass er für gewöhnlich auf einer Honorarbasis von 650 Euro pro Stunde arbeite.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
Eine neue Größe. Quo vadis CDU mit Annegret Kramp-Karrenbauer? In: Jahrbuch für Politik 2018. 2019
Eine Revolution namens Kurz. Das Ausland zur Nationalratswahl 2017. In: Österreichisches Jahrbuch für Politik 2017. 2018
Wie funktioniert Lobbying ?: Aspekte, Relevanz und Sinnhaftigkeit des Berufsfeldes. In: Zeitschrift Führung + Organisation, 86. Jahrgang, Ausgabe 5/2017 September/Oktober, S. 283-288.
Der Weltuntergang muss warten. Das Ausland zur Bundespräsidentenwahl 2016. In: Österreichisches Jahrbuch für Politik 2016. 2017
Lobbyinggesetz: Of course I am a lobbyist. In: Jahrbuch für Politik 2012. 2013
Chronologie Lobbyistengesetz. In: Österreichisches Jahrbuch für Politik 2011. 2012
Lobbyismus – Professionalität jenseits des Wiener Schmähs. In: Academia, Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Religion, Kultur. Oktober 2005
 Die europäische Dimension des Vergaberechts. In: Schwerpunkte zum BVergG 2006, Sachs (Hrsg.), Manz Verlag, 2005
Maastricht – Europa, in der Serie „kurz und bündig“ des hpt Verlags, Wien 1993

Literatur / Weiterführende Links 
 Maria Sterkl: Grasser und Strasser werden freigehen. Derstandard.at, 5. März 2012
Prasselnder Kamin – Fehlanzeige. ZDF Blog, 14. September 2011
Nina Flori: Lobbyistenregister für EU gefordert. Wiener Zeitung, 21. März 2011

Interviews in Radio und Fernsehen 
Runder Tisch: Machtprobe in Deutschland, ORF, 2. Juli 2018, 22:25 Uhr.
Im Zentrum: Der deutsche Riese wankt, ORF 2, 26. November 2017, 22:00 Uhr
 Entscheidung in Wien - Rückt Europa nach Rechts? Phoenix, 1. Dezember 2016
 Zib24: Dr. Jurka spricht über die Causa Amon und den Korruptions-U-Ausschuss. 19. März 2012

 Politik und Moral – legal, illegal, alles egal? Phoenix, 2. Februar 2012
 Interview mit Dr. Karl Jurka auf Radio Wien. Radio Wien, 3. Juni 2011

Medienbeiträge 
Dr. Karl Jurka, Interview von Holger Fuss, „Wie viel Macht haben Lobbyisten?“, P.M., 08/2018: 30-37
Dr. Karl Jurka über „EZB – Geld siegt über die Politik?“ Kurier 2015, 25. Jänner 2015
Dr. Karl Jurka mit "Ideen zur Außenwirtschaft." Review 2014, 24. November 2014
 Dr. Karl Jurka über "Wie modern muss Public Diplomacy sein?" Review 2014, 5. November 2014

Einzelnachweise 

Politikwissenschaftler
Hochschullehrer (Quadriga Hochschule Berlin)
Herausgeber
Österreicher
Geboren 1952
Mann
Korporierter im CV